USS Iwo Jima ist der Name von drei Schiffen der United States Navy im Gedenken an die Schlacht um die Insel Iwo Jima:

 Die erste Iwo Jima (CV-46) war ein nicht fertig gestellter Flugzeugträger der Ticonderoga-Klasse, ihr Bau wurde mit Kriegsende im August 1945 abgebrochen.
 Die zweite Iwo Jima (LPH-2) war das erste speziell konstruierte Amphibien-Angriffsschiff in der Navy und das erste Schiff der gleichnamigen Klasse. Sie diente von 1961 bis 1993.
 Die dritte Iwo Jima (LHD-7) ist ein Amphibien-Angriffsschiff der Wasp-Klasse. Sie wurde im Jahr 2001 in Dienst gestellt und ist momentan im aktiven Dienst.

Schiffsname der United States Navy
Gedenken an den Zweiten Weltkrieg